Regis ou Régis désigne le plus souvent l'animateur américain du talk-show et du jeu télévisé Regis Philbin. Il peut également faire référence à:

Personnes 
 Régis, un prénom et un nom (y compris une liste de personnes les portant).
 Regis, un DJ anglais de musique électronique et techno.

 Francesco Regis (1749-1811), un philologue italien.

Éducation 
 Regis College (Massachusetts), un collège de Weston, Massachusetts, États-Unis.
 Regis College, Toronto, Ontario, Canada.
 Regis School (homonymie), plusieurs écoles.
 Regis High School (homonymie), plusieurs écoles.
 Regis University, Denver, Colorado, États-Unis.

Lieux 
 Regis (place), un toponyme anglais pour les lieux avec une connexion royale.
 Regis, Denver, un quartier de Denver, Colorado, États-Unis.

Autres 
 ReGIS, un jeu d'instructions graphiques à distance utilisé sur les terminaux vidéo produits par Digital Equipment Corporation.
 Regis Corporation, une chaîne de salons de coiffure.
 Le REGIS Mark V, un méchant de la série de dessins animés «Megas XLR».
 Regis, un personnage des romans de R. A. Salvatore «Forgotten Realms» et l'un des Companions of the Hall.
 Dodge St. Regis, une automobile commercialisée par Dodge, une division de Chrysler Corporation.
 , un patrouilleur de la marine américaine en service de 1917 à 1919.
 USS St. Regis River, un navire militaire américain du type .
 IWG, une société d'hébergement de bureaux avec services qui exerçait auparavant sous le nom de Regus.

Voir aussi